Antonio Fayenz – calciatore italiano
 Franco Fayenz – saggista, giornalista, musicologo produttore discografico italiano